Moroto (ville), ville de l'Ouganda.
 Moroto (district), district entourant cette même ville.
 Diocèse de Moroto, diocèse catholique en Ouganda
 Le mont Moroto, sommet situé dans le district du même nom.